Sam bezeichnet:

 Sam (Name), weiblicher und männlicher Vorname sowie Familienname
 La Biosthetique Sam FBW, international erfolgreiches Vielseitigkeitspferd
 Sam (1986), einen US-amerikanischen Dokumentarfilm
 Sam (Elektroauto), ein dreirädriges Elektroauto
 Cree Ltd., ehemaliger Schweizer Automobilhersteller mit dem Markennamen Sam
 Impact Automotive Technologies, ehemaliger polnischer Automobilhersteller mit dem Markennamen Sam
 Sam (Salzburg), eine Siedlung in Salzburg
 Sam (Schiff), Fähre auf den Färöern
 Taifun Sam, ein Sturm über dem Pazifik (1999)
 Serious Sam, eine Computerspielreihe mit der Hauptfigur Sam „Serious“ Stone
 Sam (Benin), Arrondissement im Departement Alibori in Benin

SAM steht als Abkürzung für:
 Schule am Meer, ehemaliges reformpädagogisches Landschulheim auf der Nordseeinsel Juist

 Mobile Sozialarbeit SAM der Suchthilfe Wien der Stadt Wien
 SAM (Fernsehsendung), eine eingestellte Fernsehsendung auf ProSieben
 SAM (Hip-Hop-Duo), deutschsprachiges Hip-Hop-Duo
 SAM (Musikerin), Schweizer Sängerin, eigentlich Selina Aisha Moser
 SAM Colombia, Sociedad Aeronáutica de Medellín, ehemalige kolumbianische Fluggesellschaft
 SAM (Stahlwerk), Sächsische Anlagen- und Maschinenbau GmbH
 S-Adenosylmethionin, ein Zwischenprodukt im Stoffwechsel der Aminosäure Methionin
 Salamo, Papua New Guinea, internationale Flughafenkennung
 Samoa (verwendet u. a. vom Internationalen Olympischen Komitee)
 Scanning Acoustic Microscopy, die englische Bezeichnung für Akustische Mikroskopie
 SAM global, schweizerische evangelische Missionsgesellschaft und Non-Profit-Organisation mit Sitz in Winterthur
 Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für Archäologie des Mittelalters und der Neuzeit
 Schweizerisches Architekturmuseum, Basel (S AM)
 Schweizerischer Auto- und Motorradfahrer-Verband
 Secure Access Module, Mikrochip in Smartcard Lesegeräten
 Security Access Manager, eine Anwendung unter Unix
 Security Accounts Manager, eine Datenbank unter Microsoft Windows, in der Benutzerinformationen gespeichert werden
 Self Assembling Monolayer, die englische Bezeichnung für Selbstorganisierende Monoschicht
 Self-Assessment Manikin, ein sprachfreies Beurteilungsverfahren zur Erfassung von Emotionen
 Signal Acquisition Module, Bestandteil eines Controller Area Networks
 Simple Aurora Monitor, ein Magnetometer für den Amateurbereich
 Singapore Art Museum, Kunstmuseum der Moderne und ostasiatischer Kunst in Singapur
 Sitzungsberichte der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Phil.-hist. Klasse. München 1871ff, eine wissenschaftliche Zeitschrift
 Sociedad de Arquitectos de México, mexikanische Architektenvereinigung
 Società Automobili e Motori, ehemaliger italienischer Automobilhersteller
 Software Asset Management, Maßnahmen zur Beschaffung, Verteilung, Nutzung und Wartung von Software und Softwarelizenzen in einem Unternehmen, siehe Lizenzmanagement
 Strukturanpassungsmaßnahme
 Surface to Air Missile, siehe Flugabwehrrakete
 Microsoft Sam, die SAPI-Standardstimme in Windows XP
Society of American Magicians

Siehe auch:
 Sām, Held in der persischen Mythologie
 Sam-Sprachen
 Sam & Cat, US-amerikanische Fernsehserie
 SAm-1
 Samm
 Saam
 Sahm

Abkürzung